Санта-Колома () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нахера.

Занимает площадь 20,24 км². Население — 133 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 32 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Риохи